Les mechas de Macross sont utilisés comme arme. Ils ont été développés par les humains à partir de la technologie découverte sur le vaisseau ASS-1, afin de pouvoir combattre les créateurs de ce vaisseau dont les dimensions laissaient à penser qu'ils étaient géants.

 Note
 Cet article est commun aux univers de Macross et de Robotech ; les termes relatifs à Macross sont signalés par un « M » en exposant, ceux relatifs à Robotech par un « R ».

Mechas humains 

Les humains ont développé deux types de mechas : les ValkyriesM/VaritechsR qui sont des mechas transformables et les destroïdes qui ne le sont pas.

Valkyries/Varitechs 

Les ValkyriesM/VaritechsR (Veritech)  sont des avions de chasses transformables, qui peuvent prendre trois forme :
 fighter (avion) : mode de combat aérien ; un bouclier métallique peut venir protéger la canopée (verrière du cockpit) ;
 battroïdeM/battloïdeR : robot de  de haut ;
 gerwalkM/guardianR : forme hybride, ressemblant à un avion muni de bras et de jambes (il s'agit du mode battroïdeM/battloïdeR dont le torse ne s'est pas redressé) ; ce mode permet un décollage et atterrissage vertical, et est un compromis entre la souplesse de combat robotisé avec la vitesse du jet ; une tourelle orientable munie de canons peut sortir de dessous la carlingue.
Les ValkyriesM/VaritechsR peuvent aller dans l'espace et disposent d'équipements complémentaires : un armure qui peut les protéger en mode battroïdeM/battloïdeR, et des fusées pour augmenter leur vitesse et autonomie en mode jet.

Gerwalk signifie Ground Effective Reinforcement of Winged Armament with Locomotive Kneeljoint, c'est-à-dire littéralement « renforcement de l'armement aéroporté par un dispositif articulé pour la marche afin d'augmenter l'efficacité au sol » ; ce mode a été initialement conçu afin de réduire le temps d'indisponibilité lors de la transformation jet/battroïde, mais les avantages combinés de ce mode ont séduit les pilotes.

Le passage du mode jet au mode gerwalkM/guardianR se fait de la manière suivante :
 les réacteurs basculent vers le bas et forment les jambes ; ils avancent pour se placer sous le centre de gravité de l'engin ;
 en avançant, les réacteurs libèrent les bras.
Le passage du mode gerwalkM/guardianR au mode battroïdeM/battloïdeR se fait de la manière suivante :
 la canopée se recouvre d'un bouclier métallique ;
 le cockpit bascule pour se retrouver nez vers le bas, tandis que le poste de pilotage reste à l'horizontale ;
 la tourelle directionnelle sort et devient la tête.

Destroïds 

Les destroïds sont des mecha non transformables qui ont des formes humanoïdes, l'équivalent de char de combat avec des jambes et des lance-missiles au bout des bras.
 DefenderM/Raidar XR
 MonsterM/M.A.C. IIR
 PhalanxM/SpartanR
 SpartanM/GladiatorR
 TomahawkM/ExaliberR

Méchas zentradiens 

Les Zentradiens utilisent des mecha composés d'une cellule sphérique armée, sans bras, posée sur deux jambes, appelés Regult. Les Zentradiens peuvent également revêtir des armures de puissance, qui sont des exosquelettes autopropulsés et pressurisés ; ces armures peuvent voler. Les armures des mâles sont appelées Nousjadeul-Ger, et les armures de femelles Quaedlun-rauM/QuadronoR.

Voir aussi 

Macross, monde imaginaire.
Robotech, monde imaginaire.

Liens externes 
 Mahq.net

Macross